Love etc. (Pet Shop Boys) - single
 Love, etc (roman) - roman van Julian Barnes
 Love, etc. (film) - Frans film uit 1996 van Marion Vernoux, gebaseerd op het boek Talking It Over van Julian Barnes